Доннару́мма () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Доннарумма, Альфредо (род. 1990) — итальянский футболист, нападающий, атакующий полузащитник.
 Доннарумма, Антонио (род. 1990) — итальянский футболист, вратарь.
 Доннарумма, Джанлуиджи (род. 1999) — итальянский футболист, вратарь.